VM i ishockey 1965 var det 32. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 43. EM i ishockey, og turneringen blev spillet 4. – 14. marts 1965 i Finland. Det var første gang, at Finland var værtsland for ishockey-VM. A-VM blev spillet i Tampere, mens Turku, Rauma og Pori var værtsbyer for B-VM.

Der var tilmeldt 18 hold til mesterskabet, og de otte bedste hold spillede om A-VM, mens de resterende 10 hold spillede om B-VM.

Gruppeinddelingen af holdene baseredes primært på slutstillingen fra VM i 1963, men også resultater fra den olympiske ishockeyturnering i 1964 fik betydning. De syv bedste hold fra VM 1963 var selvskrevne som deltagere i A-gruppen, men den sidste plads gjorde tre hold krav på. For det første Vesttyskland, der var sluttet som nr. 8 ved sidste VM, men siden da havde vesttyskerne slået DDR (nr. 6 ved sidste VM) i kvalifikationen til OL. For det andet Norge, der havde vundet B-VM 1963 og dermed egentlig var berettiget til at rykke op og erstatte Vesttyskland i A-gruppen. For det tredje Schweiz, der havde slået Norge ved OL og sluttet to placeringer foran nordmændene.

IIHF valgte at lade de tre hold spille kvalifikation om den sidste plads ved A-VM, og den chance udnyttede Norge ved at slå Vesttyskland i finalen efter at have været oversiddere i 1. runde. De to tabere, Vesttyskland og Schweiz, måtte nøjes med at spille B-VM.

Ud over Vesttyskland og Schweiz kom B-gruppen til at bestå af Rumænien, Polen og Jugoslavien (nr. 3-5 ved B-VM 1963) samt Østrig, der rykkede op som vinder af C-VM 1963. De sidste to pladser blev besat af Ungarn og Storbritannien, der kvalificerede sig til B-gruppen efter kampe mod hhv. Italien og Frankrig. Rumænien måtte dog med kort frist melde afbud, så B-turneringen blev gennemført med kun syv hold.

Sovjetunionen blev en suveræn verdensmester med syv sejre i syv kampe. Det var Sovjetunionens tredje VM-titel i træk og den femte i alt. Samtidig blev Sovjet bedste europæiske nation og dermed europamester for ottende gang. Tjekkoslovakiet og Sverige besatte de to næste pladser, mens rekordmestrene fra Canada måtte nøjes med 4.pladsen.

Kvalifikation til A-VM 

Tre hold spillede om én plads ved A-VM. Schweiz og Vesttyskland spillede først semifinalekampe om at møde Norge i finalen om den ottende og sidste plads ved A-VM.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|A-VM 1965
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 7
| 7
| 0
| 0
| 51-13
| 14
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 7
| 6
| 0
| 1
| 43-10
| 12
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Sverige
| 7
| 4
| 1
| 2
| 33-17
| 9
|-
| 4.
| align="left"| Canada
| 7
| 4 
| 0
| 3
| 28-21
| 8
|-
| 5.
| align="left"| DDR
| 7
| 3
| 0
| 4
| 18-33
| 6
|-
| 6.
| align="left"| USA
| 7
| 2
| 0
| 5
| 22-44
| 4
|-
| 7.
| align="left"| Finland
| 7
| 1
| 1
| 5
| 14-27
| 3
|- bgcolor="ffccff"
| 8.
| align="left"| Norge
| 7
| 0
| 0
| 7
| 12-56
| 0
|}

Norge endte sidst blandt de otte hold, og rykkede dermed ned i B-gruppen til VM 1966, hvor de i A-gruppen blev erstattet af Polen, der rykkede op som vinder af B-VM.

Slutstillinger

Kvalifikation til B-VM 

Fire hold spillede om to pladser ved B-VM. Vinderne af dobbeltkampene Italien-Ungarn og Storbritannien-Frankrig kvalificerede sig til B-VM.

B-VM 
B-verdensmesterskabet blev spillet i byerne Turku, Rauma og Pori i Finland.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1963
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Polen
| 6
| 5
| 1
| 0
| 35-15
| 11
|-
| 2.
| align="left"|  Schweiz
| 6
| 4
| 1
| 1
| 27-15
| 9
|-
| 3.
| align="left"| Vesttyskland
| 6
| 3
| 2
| 1
| 30-20
| 8
|-
| 4.
| align="left"| Ungarn
| 6
| 2 
| 1
| 3
| 19-24
| 5
|-
| 5.
| align="left"| Østrig
| 6
| 2
| 0
| 4
| 21-28
| 4
|-
| 6.
| align="left"| Storbritannien
| 6
| 1
| 1
| 4
| 24-41
| 3
|-
| 7.
| align="left"| Jugoslavien
| 6
| 0
| 2
| 4
| 16-29
| 2
|- bgcolor="ffccff"
| 8.
| align="left"| Rumænien
| colspan="6"|Meldte afbud
|}

Som vinder af B-VM kvalificerede Polen sig til A-VM 1966. Rumænien stillede ikke op og måtte derfor året efter spille i kvalifikationen til B-VM.

1965
Ishockey i 1965